Batabanó kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de Batabanó – kommun
 Surgidero de Batabanó, ort, Provincia Mayabeque, 
 Batabanó (ort i Kuba), Provincia Mayabeque,